
Кува — топоним:

Россия 
 Кува — река на Северном Кавказе, бассейн реки Кубань.

Пермский край 
 Кува — река, приток реки Иньва.
 Кува — село.

Тринидад и Тобаго 
 Кува — город.
 Кува — река.

Узбекистан 
 Кува (ранее Куба) — центр Кувинского района Ферганской области.

Финляндия 
 Кува — посёлок.

Примечания